Исфараини, аль-Исфарайини — нисба, указывающая на происхождение из города Эсферайен (Исфарайин).
 Абу Авана аль-Исфараини (ум. 928) — авторитетный хадисовед и хафиз.
 
 Абу Исхак аль-Исфараини — суннитский богослов, шафиит.
 
 
 Азари аль-Исфараини ат-Туси (1380—1462) — персидско-таджикский поэт.